

Geografia 
 McNeal – census-designated place nella contea di Cochise, Arizona, Stati Uniti d'America

Persone 
 Bobby McNeal – calciatore inglese
 Brianna McNeal – ostacolista statunitense
 Jerel McNeal – cestista statunitense
 Lutricia McNeal – cantante statunitense
 Travis McNeal – ex giocatore statunitense di football americano